Starks ist der Familienname folgender Personen:

 Duane Starks (* 1974), US-amerikanischer Footballspieler
 Edwin Chapin Starks (1867–1932), US-amerikanischer Fischkundler
 Jabo Starks (1938–2018), US-amerikanischer Schlagzeuger
 John Starks (* 1965), US-amerikanischer Basketballspieler
 Max Starks (* 1982), US-amerikanischer Footballspieler
 Scott Starks (* 1983), US-amerikanischer Footballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Starks (Illinois)
 Starks (Louisiana)
 Starks (Maine)
 Starks (Pennsylvania)
 Starks (Wisconsin), im Oneida County
 Starks Knob (New York)

Weitere Verwendungen des Namens:
 Starks (App) – eine iOS-App für Untertitel, die ergänzende Untertitel für hörbehinderte/hörgeschädigte (schwerhörige/resthörige/gehörlose) Kinobesucher liefert.

Siehe auch:
 Stark